

Фіш-Лейк — переписна місцевість, штат Індіана
 Фіш-Лейк — переписна місцевість, штат Міннесота